

Patronyme 

 Prince de Sagan (1832-1910), dandy français ;
 Princesse de Sagan (1839-1905), épouse du précédent, apparaissant dans l'œuvre de Marcel Proust Le Côté de Guermantes ;
 Leontine Sagan (1889-1974), actrice autrichienne ;
 Carl Sagan (1934-1996), astronome américain ;
 Bruce Sagan (1954-), mathématicien américain ;
 Juraj Sagan (1988-), coureur cycliste slovaque ;
 Nick Sagan (1970-), écrivain de science-fiction américain, fils de Carl Sagan ;
 Peter Sagan (1990-), coureur cycliste slovaque.
 Zoé Sagan, romancière, nouvelliste et essayiste française.

Pseudonyme 
 Françoise Sagan, nom de plume, inspiré de la princesse de Sagan, de Françoise Quoirez (1935-2004), écrivaine française.

Toponyme 

 Sagan, ville polonaise ;
 Sagan, rivière saisonnière d'Éthiopie ;
 Sagan, ville d'Éthiopie.

Autres usages 
 Sagan 2709, astéroïde ;
 Duché de Sagan : à l'origine division administrative autour de la ville de Sagan (Żagań) en Silésie, puis charge honorifique française créée en 1862 dont le premier titulaire (portant le titre de Duc de Sagan) fut Napoléon-Louis de Talleyrand-Périgord ;
 Sagan, film de Diane Kurys (2008) ;
 Synagogue de Sagan (1857-1938) : lieu de culte juif détruit en 1938.
 'Princesse de Sagan', cultivar de rosier nommé en l'honneur de la princesse de Sagan épouse de Boson de Talleyrand-Périgord (1831-1901), prince de Sagan et duc de Talleyrand.

Homonymie de titre